Schönach  ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Schönach (Mötzing), Ortsteil der Gemeinde Mötzing, Landkreis Regensburg, Bayern
 Schönach (Obersöchering), Ortsteil der Gemeinde Obersöchering, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Ehemalige Gemeinde, heute Klein-Schönach und Groß-Schönach, Gemeindeteile von Herdwangen-Schönach im Landkreis Sigmaringen
Gewässer
 Schönach (Deinhausen) 2 km langer Wald- und Wiesenbach im Weihertal, Gemeinde Denklingen
 Schönach (Lech), linker Nebenfluss des Lechs in Oberbayern
 Schönach (Gerlos), linker Zufluss des Gerlosbachs in Tirol

Schönach ist der Familienname folgender Personen:
 Alois Schönach (1811–1899), österreichischer Orgelbauer